Сидар Спрингс има више значења:
 Сидар Спрингс (Џорџија)
 Сидар Спрингс (Мичиген)